Menekrates von Ephesos war der Name der folgenden Personen:

* Menekrates von Ephesos (Rebellenführer), Führer der Rebellen bei einem Aufstand nach dem Tod des Lysimachos
 Menekrates von Ephesos (Dichter), Lehrer des Arat und Autor einiger Gedichte, u. a. über Bienenzucht